Bufon ima više značenja.
 Dietilstilbestrol, lek
 Buffon (krater), krater na Mesecu
 Žorž-Luj Leklerk de Bufon, naučnik